Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1992. годину.

Поредак

Референце 

1992
Музика у 1992.